Il doppio del torneo di tennis Challenger Lugano 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Giorgio Galimberti e Oliver Marach che hanno battuto in finale Leonardo Azzaro e Sergio Roitman 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Giorgio Galimberti /  Oliver Marach (Campioni)
 Leonardo Azzaro /  Sergio Roitman (finale)

 Eric Butorac /  Chris Drake (semifinali)
 Goran Dragicevic /  Santiago González (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2006